Tevere – principale fiume dell'Italia centrale e peninsulare
Tevere – nave ospedale italiana della Regia Marina
Tevere – dipartimento della Repubblica Romana (1798-1799)
Tevere – singolo di Cara del 2020
Il Tevere – quotidiano fascista romano
Associazione Sportiva Tevere Roma – società calcistica romana

Pagine correlate 
 Tiber